Onderdistrict in Indonesië
 Ngadiluwih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngadiluwih (Matesih), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngadiluwih (Ngadiluwih), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java